Ел Монте, Пуерта дел Монте има више значења:

 Ел Монте, Пуерта дел Монте (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Монте, Пуерта дел Монте (Виља Корона), насеље у савезној држави Халиско у Мексику